HMS Sealion (engl. für Seelöwe) bezeichnet folgende Schiffe der Royal Navy:

 HMS Sealion (N72), U-Boot der Shark-Klasse, zwischen 1934 und 1945 eingesetzt
 HMS Sealion (S07), U-Boot der Porpoise-Klasse, zwischen 1959 und 1987 eingesetzt